Wardley est une banlieue de Salford, dans le Grand Manchester.
 Wardley est un village du Rutland.
 Wardley est une banlieue de Gateshead, dans le Tyne and Wear.